Albertirsa része, középkori település, Pest megye
Apátistvánfalva Vas megye
Istvánfalva, Temes megye
Istvánkirályfalva (szk. Štefanová) korábbi neve, Szlovákia, Pozsonyi kerület, Bazini járás
Kickófalva (rom. Tețcani) másik neve, Románia, Moldva, Neamț megye
Kisistvánd (szk. Štefanovce) középkori neve, Imrikfalva része, Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Prócs (Istvánfalva)
Szentistvánkút (szk. Studienka) újkori neve, Szlovákia, Pozsonyi kerület, Malackai járás